Белояровский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Белояровский сельсовет — в Топчихинском районе Алтайского края.
 Белояровский сельсовет — в Завитинском районе Амурской области.
 Белояровский сельсовет — в Мазановском районе Амурской области.